'''Scola kan syfta på
 Angelo Scola (1941), en italiensk kardinal och ärkebiskop
 Ettore Scola (1931–2016), en italiensk manusförfattare och filmregissör
 Fulvio Scola (1982–), en längdskidåkare från Italien
 Luis Scola (1980–), en argentinsk basketspelare